Никола́й Плато́нов:
 Платонов, Николай Александрович (род. 1947) — советский и российский учёный в области взрывательных устройств. Генеральный директор ФГУП «Научно-исследовательский институт „Поиск“».
 Платонов, Николай Валерьевич (род. 1976) — российский топ-менеджер. Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума.
 Платонов, Николай Евгеньевич (1922—2000) — советский военный лётчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Платонов, Николай Евтихиевич (1923—2005) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Платонов, Николай Иванович (1894—1967) — российский и советский флейтист, педагог, композитор.
 Платонов, Николай Лаврентьевич (1920—1984) — Герой Советского Союза.
 Платонов, Николай Платонович (настоящая фамилия Слуцкий; 1902—1968) — советский оперный певец.
 Платонов, Николай Сергеевич — украинский коллекционер.
 Платонов, Николай Фёдорович (1889—1942) — обновленческий митрополит Ленинградский (1934—1938), настоятель Андреевского собора на Васильевском острове (1922—1938).